Wipper est le nom de plusieurs cours d'eau :
La Wipper, une rivière de Saxe-Anhalt, en Allemagne
La Wipper, une rivière de Thuringe, en Allemagne 
La Wipper, nom que prend la Wupper dans son cours supérieur 
Le nom allemand de la Wieprza, en Pologne

Homonymie d'hydronyme